Села:
 Верхівці — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Верхівці — Львівська область, Самбірський район
 Верхівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Верхівці — Хмельницька область, Ярмолинецький район